Stati Uniti d'America
 Charles City – capoluogo della Contea di Floyd, Iowa
 Charles City – capoluogo della Contea di Charles City, Virginia